Neue Welt steht für:
 Neue Welt, den neu entdeckten Kontinent Amerika
 einen zukünftigen bzw. anzustrebenden Zustand, siehe auch Utopie

Orte, Ortslagen, Baulichkeiten:
 Neue Welt (Abteiland), Siedlungsgebiet bei Neureichenau und Breitenberg, Bayern
 Neue Welt (Berlin), Veranstaltungs- und Einkaufszentrum in Berlin
 Neue Welt (Frankfurt (Oder)), Siedlungsplatz von Frankfurt (Oder), Brandenburg
 Neue Welt (Laupheim), Ortsteil der Stadt Laupheim, Landkreis Biberach, Baden-Württemberg
 Neue Welt (Sternberg), Wohnplatz der Gemeinde Sternberg, Landkreis Ludwigslust-Parchim, Mecklenburg-Vorpommern
 Neue Welt (Ühlingen-Birkendorf), Ortsteil der Gemeinde Ühlingen-Birkendorf, Landkreis Waldshut, Baden-Württemberg
 Neue Welt (Wuppertal), Wohnplatz, Nordrhein-Westfalen
 Neue Welt (Würzburg), Zur Neuen Welt, ehemaliger Gutshof und Künstlertreff in Würzburg, Bayern
 Neue Welt (Zwickau), Jugendstil-Konzert- und Ballhaus mit angrenzendem Park in Zwickau, Sachsen

 Neue Welt (Linz), Siedlung und statistischer Bezirk im Stadtteil Kleinmünchen, Linz, Oberösterreich
 Neue Welt (Gemeinde Pöggstall), Ortschaft der Marktgemeinde Pöggstall, Bezirk Melk, Niederösterreich
 Neue Welt (Gemeinde Premstätten), Ort bei Premstätten, Bezirk Graz-Umgebung, Steiermark
 Neue Welt (Gemeinde Tillmitsch), Ort bei Tillmitsch, Bezirk Leibnitz, Steiermark
 Neue Welt, eine Senke zwischen Hoher Wand und Fischauer Vorbergen in Niederösterreich

 Neue Welt (Münchenstein), Ortsteil in Münchenstein, Kanton Basel-Landschaft
historisch und Exonyme:
 Neue Welt (Wien), ehemaliges Vergnügungsetablissement (ehem. Neue-Welt-Gasse)
 Neue Welt (poln. Nowy Świat), Dorf der Gmina Sulechów, Woiwodschaft Lebus
 Neue Welt (poln. Nowy Świat), Dorf der Gmina Lubsza im Powiat Brzeski, Woiwodschaft Oppeln
 Neue Welt (poln. Nowy Świat), Dorf der Gmina Żukowo im Powiat Kartuski, Woiwodschaft Pommern
 Nowy Świat (Kraków), Stadtteil in Krakau
 Ulica Nowy Świat, Straßenzug in Warschau, Polen
 Nový Svet, Gemeinde in der Slowakei
 Nový svět, Gasse und ehemaliges Künstlerviertel im Stadtteil Hradschin, Prag, Tschechien

Weiteres:
 Neue Welt (Zeitschrift), von Mark Siegelberg ab 1954 in Melbourne (Australien) herausgegebene deutsche Zeitschrift
 Neue Welt (Film), Spielfilm aus Österreich
 Die Welt (Zionismus), von Theodor Herzl gegründete Zeitung (später Neue Welt, heute Illustrierte Neue Welt) 
 Neue Welt für die Frau, wöchentlich erscheinendes deutsches Frauenmagazin
 Die Neue Welt, sozialdemokratische Zeitschrift
 Nowy Mir, russische Literaturzeitschrift (deutsch Neue Welt)
 Neue Welt Verlag, österreichischer Verlag

Siehe auch:
 Neuer Welt-Bott
 Neuwelt
 Neue-Welt-Übersetzung
 Schöne neue Welt, Aus der Neuen Welt